Дува́нка — топоним на Украине.

Населённые пункты 
 Дуванка — село в Троицком районе Луганской области.
 Дуванка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Дуванка — село в Шевченковском районе Харьковской области.

Река 
 Дуванка — река в Луганской и Харьковской областях Украины.

См. также 
 Верхняя Дуванка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Нижняя Дуванка — посёлок городского типа в Сватовском районе Луганской области.